Ричард Флетчер-Вейн, 2-й барон Инглвуд () — британский политик.

Биография 
Инглвуд является старшим сыном бывшего члена парламента Уильяма Флетчер-Вейна и его жены Мэри, урождённой Проби. Он получил образование в Итоне и Тринити-колледже в Кембридже.

Политическая карьера 
В 1983 году на всеобщих выборах баллотировался в Палату общин от Лейбористской партии и занял третье место с 24 % голосов.

На выборах в Европейский парламент 1984 года он безуспешно баллотировался в избирательном округе Дарема, но на выборах 1989 года он был избран членом Европейского парламента по Камбрии и Ланкашир-Норт. Он потерял своё место на выборах 1994 года, но на выборах в 1999 году снова был избран, теперь от нового избирательного округа Северо-Западной Англии.

В 1989 году Флетчер-Вейн унаследовал титул барона Инглвуда от своего отца и вошёл в состав Палаты лордов, удержав за собой этот пост после принятия в 1999 году нового Закона о Палате лордов.

С 1993 по 2013 год — заместитель лорда-наместника, а с 1995 по 1997 год — младший министр в Департаменте национального наследия, где служил, пока консерваторы не потеряли голоса на всеобщих выборах 1997 года. После Флетчер-Вейн ушёл из политики, в настоящее время является группы CN, издателя в Северо-Западной Англии и председатель местного партнёрства предприятий.

Личная жизнь 
Женился на Крессиде Пембертон-Пиготт в 1986 году. У них есть один сын, Генри Уильям Фредерик Флетчер-Вейн, 1990 года рождения, и две дочери.

Примечания

Ссылки 
 William Richard Fletcher-Vane, 2nd Baron Inglewood на ThePeerage.com

Ричард
2
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Выпускники Итона
Депутаты Европарламента от Великобритании (1989—1994)
Депутаты Европарламента от Великобритании (1999—2004)